Plutarco Elías Calles puede hacer referencia a:

 Plutarco Elías Calles, militar y político mexicano. 
 Plutarco Elías Calles Chacón, ingeniero y político mexicano hijo del anterior.
La Y Griega o Plutarco Elías Calles, pueblo de Sonora (México).
 General Plutarco Elías Calles, municipio de Sonora (México).